Saceda-Trasierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Saceda-Trasierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Saceda-Trasierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar